Kiengraben ist ein geographischer Name:

 Kiengraben (Gemeinde Grünbach), Ort in der Katastralgemeinde Lichtenau der Gemeinde Grünbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Kiengraben (Gemeinde Kirchberg am Wechsel), Ort in der Katastralgemeinde Kranichberg von Markt Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Kiengraben (Gemeinde Trattenbach), Ort der Gemeinde Trattenbach im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

 Kiengraben (Bibert), linker Zufluss der Bibert in Leonrod, Markt Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern